Герман Алексеевич Татаринов (, Старые Кресты, Ярославская губерния, СССР — , Санкт-Петербург, Российская Федерация) — советский художник, живописец, график, Заслуженный художник Российской Федерации, член Санкт-Петербургского Союза художников (до 1992 года — Ленинградской организации Союза художников РСФСР).

Биография 
Татаринов Герман Алексеевич родился 26 сентября 1925 года в деревне Старые Кресты Ярославской губернии. В 1930 году семья переезжает на постоянное место жительства в город Мышкин, ныне Ярославской области.

В 1942 году Татаринов был призван в армию, участвовал в боях под Сталинградом, на Дальнем Востоке. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией».

В 1952 году окончил ленинградское Военно-морское политическое училище имени А. Жданова. В 1953 году поступил на заочное отделение московского полиграфического института, который окончил в 1961 году по мастерской Геннадия Епифанова. В 1961 уволился в запас и поступил на работу художником в Комбинат живописно-оформительского искусства ленинградского отделения Художественного фонда РСФСР.

С 1967 года участвовал в выставках, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. В 1972 был принят в члены Ленинградского Союза художников. Писал пейзажи, натюрморты, жанровые композиции, этюды с натуры. Преимущественно работал в жанре ландшафтного пейзажа. Колорит работ сдержанный, строится на отношениях зелёных и охристых тонов. Манерой и композиционно тяготел к натурному письму и панорамным сюжетам с широким охватом пространства, с последовательно читаемыми планами, при сохранении конструктивной роли рисунка. Автор картин «Весна в Старой Ладоге», «Псковщина» (обе 1959), «Стожок» (1960), «Весенний день в Старой Ладоге», «Весна в деревне Чернавино», «Утро», «Ветрено» (все 1961), «Дворик» (1966), «Золотая осень», «Тёмная вода», «Новая окраина» (все 1968), «Апрельский денёк» (1969), «Весенний Волхов», «Вечер», «Апрельский ручей», «Черёмуха расцвела», «Летом» (все 1970), «Погожие деньки» (1971), «Выпал снег» (1972), «Зазеленело. Овраг» (1973), «Стожок» (1976), «Дни юного мая» (1977), «Мелодия осени» (1978), «Весна пришла», «Дворик в деревне Гребло», «После дождя», «Вечерний пал туман» (все 1980), «Деревня Гребло» (1981), «Вечерний водоём» (1993), «Золотая осень» (1999) и др.

Персональные выставки в Ленинграде (1975) и Мышкине (1999). Действительный член Петровской Академии наук и искусств. В 2000 году Герман Татаринов был удостоен почётного звания Заслуженный художник Российской Федерации. При жизни 246 работ подарил Мышкинской картинной галерее.

Скончался 3 августа 2006 года в Санкт-Петербурге на 81-м году жизни. 

Произведения Г. А. Татаринова находятся в музеях и частных собраниях в России, Японии, Великобритании, США и других странах.

Примечания

Галерея

Выставки

Источники 
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1968 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1971. — с.15.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1969 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1970. — с.18.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников 1971 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1972. — с. 16.
 По родной стране. Выставка произведений художников Ленинграда. 50 Летию образования СССР посвящается. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — с. 25.
 Весенняя выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1974. — с.10.
 Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 60-летию Великого Октября. — Л: Художник РСФСР, 1982. — с. 22.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников. 1978 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.16.
 Справочник членов Союза художников СССР. Том 2. — М: Советский художник, 1979. — с.416.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.24.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1987. — с.129.
 Выставка произведений художников — ветеранов Великой Отечественной войны. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1990. — с.14.
 Выставка произведений художников — участников Великой Отечественной войны Санкт-Петербургского Союза художников России. — Санкт-Петербург: ПСХ, 1993. — с.4.
 Ленинградские художники. Живопись 1950—1980 годов. Каталог. — Санкт-Петербург: Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников, 1994. — с.4.
 Этюд в творчестве ленинградских художников. Выставка произведений. Каталог. — Санкт-Петербург: Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 1994. — с.6.
 Лирика в произведениях художников военного поколения. Выставка произведений. Каталог. — Санкт-Петербург: Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 1995. — с.6.
 Русская зима. Выставка произведений. Каталог. — Санкт-Петербург: Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 1995. — с.6.
 Живопись 1940—1990 годов. Ленинградская школа. Выставка произведений. — Санкт-Петербург: Мемориальный музей Н. А. Некрасова, 1996. — с.4.
 Федоров С. Весна в городе и натюрморт с вербами// Смена. 1996, 6 марта.
 Связь времён. 1932—1997. Художники — члены Санкт — Петербургского Союза художников России. Каталог выставки. — Санкт — Петербург: ЦВЗ «Манеж», 1997. — с.299.
 Мы помним… Художники, искусствоведы — участники Великой Отечественной войны. — М: Союз художников России, 2000. — с.275.
 Художники — городу. Выставка к 70-летию Санкт-Петербургского Союза художников. Каталог. — Санкт-Петербург: Петрополь, 2003. — с.184.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.24, 370, 396—399, 401, 402, 404—406. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Художники Петровской Академии наук и искусств. — Санкт-Петербург: ИПП «Ладога», 2008. — с.176—177.

См. также 

 Изобразительное искусство Ленинграда
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Ссылки 

 Герман Татаринов на сайте «Неизвестный соцреализм. Поиски и открытия»
 Ленинградская школа живописи. Очерк истории.
 Хронология Ленинградской школы живописи.

Художники Санкт-Петербурга
Художники-пейзажисты России
Художники-реалисты
Члены Союза художников СССР
Участники советско-японской войны (СССР)
Члены Санкт-Петербургского Союза художников